Németország
Adelshofen, település Bajorországban, Ansbach járásban
Adelshofen, település Bajorországban, Fürstenfeldbruck járásban